Perfect Harmony ist:

 der Originaltitel des Romans Das Haus der Harmonie von Barbara Wood
 Perfect Harmony (1991), ein Disney-Film aus dem Jahr 1991 von Will Mackenzie
 Perfect Harmony (Musical), ein A-Cappella-Musical von Andrew Grosso
 Perfect Harmony (Fernsehserie), eine Fernsehserie des Senders NBC (ab 2019)